«Чёрная курица, или Подземные жители»:
 Чёрная курица, или Подземные жители — повесть-сказка Антония Погорельского (1829)
 Чёрная курица, или Подземные жители — фильм Виктора Греся, экранизация сказки А. Погорельского (СССР, 1980).
 См. также 
 Чёрная курица (значения)